A K-9 egy brit élőszereplős science fiction sorozat, amleynek főszereplője egy K-9 nevű robotkutya. Angliában az első epizódot 2009. október 31-én vetítették le a Disney XD-n. Magyarországon a premier napja 2010. január 9. a Disney Channelen.

Epizódok

Fordítás 

Televíziós sorozatok epizódlistái
Ki vagy, doki? spin-offok